Luis Nieto ist der Name folgender Personen:
 Luis Nieto Degregori (* 1955), peruanischer Philologe und Schriftsteller
 Luis Nieto Manjón (* 1959), spanischer Schriftsteller
 Luis Nieto Miranda (1910–1997), peruanischer Dichter und Politiker